Berquin ist der Nachname folgender Personen:
 Arnaud Berquin (1747–1791), französischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Louis de Berquin (* um 1485; † 1529), französischer Humanist, Jurist, Staatsbeamter, Sprachwissenschaftler und Reformator

Berquin bezeichnet folgende französische Gemeinden im Département Nord:
 Neuf-Berquin 
 Vieux-Berquin